

Geografia 
 Battlefield – città della Contea di Greene, Missouri (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Battlefield – album di Jordin Sparks del 2009
 Battlefield – singolo di Jordin Sparks del 2009, dall'album omonimo
 Battlefield – canzone dei Blind Guardian A Night at Opera
 Battlefield – singolo di Mike Williams (sotto il nome di WLLMS) e Robby East del 2014

Videogiochi 
 Battlefield – serie di sparatutto in prima persona